Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Marija Šarapova e Tamarine Tanasugarn che hanno battuto in finale Ansley Cargill e Ashley Harkleroad 7-61-, 6-0.

Teste di serie

 Janet Lee /  Angelique Widjaja (quarti di finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

 Shinobu Asagoe /  Nana Miyagi (quarti di finale)
 Rika Fujiwara /  Emmanuelle Gagliardi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2003